Кайынды — название населённых пунктов в Казахстане:

Кайынды (до 2018 г. — Трофимовка) — село в Зерендинском районе Акмолинской области.
Кайынды — село в Мугалжарском районе Актюбинской области.
 Кайынды (быв. Березовка) — аул в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Кайынды — село в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области.
 Кайынды (быв. Славянка) — село в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области.
 Кайынды (быв. Восток) — село в Урджарском районе Восточно-Казахстанской области.
 Кайынды (Березино до 27.12.2002) — село в Казталовском районе Западно-Казахстанской области.